Громаков — фамилия:

 Громаков, Василий Фёдорович (1924—1988) — Герой Советского Союза
 Громаков, Виктор Степанович (1939—2001) — Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР
 Громаков, Григорий Петрович (1917—2017) — металлург Макеевского металлургического завода имени Кирова, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны
 
 Громаков, Николай Антонович (1914—2005) — машинист первого класса пассажирских поездов, депутат Верховного Совета РСФСР.